Vanilla Sky:

 Ванильное небо — фильм 2001 года.
 Vanilla Sky (группа) — музыкальный коллектив.